Воскрешение сына вдовы:

 Воскрешение сына Сарептской вдовы пророком Илией ();
  Иисусом Христом ().

Воскресение